Tenisový turnaj ATP Open de Moselle 2009 se konal ve dnech 21. až 27. září ve francouzských Métách. Hrálo se na uzavřených dvrcích s tvrdým povrchem v komplexu Arénes de Metz. Turnaj se řadil do kategorie ATP World Tour 250 series. . Odměny činily 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
ATP World Tour 2009
Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2009